Фёдор Иванович Шма́ков (; 1917, Петроград — 2009, Витебск) — советский, белорусский актёр театра и кино, театральный режиссёр, педагог. Народный артист СССР (1975).

Биография 
Фёдор Шмаков родился  года в Петрограде (ныне Санкт-Петербург).

Детство прошло в посёлке Рошаль (ныне в Московской области), куда семья переехала из Петрограда. Окончил 7 классов, школу ФЗО, работал слесарем на заводе в цехе точной механики. В заводском клубе активно участвовал в драматическом кружке.

В 1935 году поступил в Ленинградское центральное театральное училище (ныне Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства), которое окончил в 1939 году (мастерская В. В. Меркурьева) и был принят в труппу Государственного русского драматического театра Белорусской ССР в Могилёве (ныне Национальный академический драматический театр им. М. Горького).

В 1941 году театр гастролировал в Белостоке, когда началась война. Тогда же оказался в Витебске, где перешёл во 2-й Белорусский государственный театр (ныне Национальный академический драматический театр им. Якуба Коласа), на сцене которого сыграл более 200 ролей, а с 60-х годов и ставил спектакли в качестве режиссёра. В 1944 году работал во фронтовой театральной бригаде.

Преподавал в студиях при театре.

Член ВКП(б) с 1948 года. Делегат XXV съезда КПСС.

Скончался 1 мая (по другим источникам — 2 мая<) 2009 года в Витебске на 93-м году жизни. Похоронен на Мазуринском кладбище в Витебске.

Звания и награды 
 Заслуженный артист Белорусской ССР
 Народный артист Белорусской ССР (1959)
 Народный артист СССР (1975)
 Государственная премия Белорусской ССР (1968) — за исполнение роли В. И. Ленина в спектакле «Шестое июля» М. Ф. Шатрова
 Орден Трудового Красного Знамени (1971)
 Орден Дружбы народов (1987)
 Орден «Знак Почёта» (1955)
 Медаль Франциска Скорины (1997)
 Медали
 Приз «Хрустальная Павлинка» (Союз театральных деятелей Белоруссии, 2000)
 Премия Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение» (2001)
 Почётная грамота Совета Министров Республики Беларусь (1997) — за многолетнюю активную работу, личный вклад в творческие успехи театра и в связи с 80-летием со дня рождения
 Медаль «За вклад в развитие белорусского кинематографа» (Союз кинематографистов Белоруссии, 2007)
 Почётный гражданин Витебска (1994).

Роли в театре

Государственный русский драматический театр Белорусской ССР 
 «Таланты и поклонники» А. Н. Островского — Вася
 «Сказка» М. А. Светлова — Виктор
 «Интервенция» Л. И. Славина — Степиков

Белорусский драматический театр им. Я. Коласа 

 «Семья» И. Ф. Попова — В. И. Ленин
 «Вечный источник» Д. И. Зорина — В. И. Ленин
 «Шестое июля» М. Ф. Шатрова — В. И. Ленин
 «Третья патетическая» Н. Ф. Погодина — В. И. Ленин
 «Власть тьмы» Л. Н. Толстого — Аким
 «Клоп» В. В. Маяковского — Присыпкин
 «А зори здесь тихие…» Б. Л. Васильева — старшина Васков
 «Нестерка» В. Ф. Вольского — Нестерка
 «Правда хорошо, а счастье лучше» А. Н. Островского — Платон
 «Гроза будет» А. Звонака по трилогии «На росстанях» Я. Коласа — Аксен Каль
 «Криницы» по И. П. Шамякину — Лемешевич
 «Снежные зимы» по И. П. Шамякину — Антонюк
 «Таблетку под язык» А. Е. Макаёнка — Каравай
 «Тревога» А. Л. Петрашкевича — Ольховик
 «Ревизор» Н. В. Гоголя — Городничий
 «Мещане» М. Горького — Бессеменов
 «Овод» по Э. Войнич — Овод
 «Испытание огнём» К. Крапивы — Перегуд
 «Американская трагедия» по Т. Драйзеру — Клайд Грифитс
 «Искатели» по Д. А. Гранину — Андрей Лобанов
 «Чудесный сплав» В. М. Киршона — Петя
 «Иркутская история» А. Н. Арбузова — Сергей
 «Изгнание блудницы» И. П. Шамякина — Гаворка
 «Один год» по Ю. П. Герману — Алексей Жмакин
 «Потерянный сын» Данилова — Василь
 «Правда и кривда» по М. А. Стельмаху — Безбородко
 «Земля» по Я. Коласу — Дед
 «Кастусь Калиновский» В. С. Короткевича — Муравьев
 «Поздняя любовь» А. Н. Островского — Маргаритов
 «Один год» по Ю. П. Герману — Алексей Жмакин

Режиссёрские работы в театре 
 «Батьковщина» К. Чорного
 «Тревога» А. Л. Петрашкевича
 «Блэз» К. Манье
 «Верочка» А. Е. Макаёнка
 «Правда — хорошо, а счастье лучше» А. Н. Островского
 «Мудромер» Н. Е. Матуковского.

Фильмография 

  — Бессмертная песня — Юсалов
  — Кочубей — Рубин
  — Любовью надо дорожить — Антон Иванович
 — — Поднятая целина — Андрей Размётнов
 — — Балтийское небо — Уваров
  — Первые испытания — Иван Михайлович
  — Криницы — Андрей Иванович
  — Анютина дорога — дядя Фёдор
  — Море в огне — эпизод
  — Запрос (короткометражный) — «бородатый»
 1971 — Рудобельская республика — эпизод
  — Завтра будет поздно… — комиссар партизанского отряда
 1973 — Тартак — Иван Боганчик
  — Долгие вёрсты войны — Кривошеев
 1975 — Всего одна ночь — эпизод
 — — Время выбрало нас — Худяков
  — Прошлогодняя кадриль — Трошенька
 — — Мужество — Алексей Иванович Морозов
  — Странный отпуск
  — Командировка в санаторий — Кузьмич
 1981 — Контрольная по специальности — эпизод
 1981 — Люди на болоте — Зайчик
  — Дыхание грозы — Зайчик
 1982 — Иван — Фёдор
  — Миргород и его обитатели — Афанасий Иванович
 1983 — Три гильзы от английского карабина — дядька Иван
  — Поединок
  — Мы обвиняем — Асабин
 1985 — Контрудар — Трофимыч
 1985 — По зову сердца — доктор
  — На пороге
 1986 — Государственная граница. Год сорок первый — Деркун
  — Земляки — Косов
 1988 — Не забудь оглянуться —  Филипп Кузьмич
  — Плач перепёлки — Парфён Вершков
  — Господи, прости нас грешных
  — Яблоко Луны — ''Старик

Память 
Ф. Шмакову посвящён документальный в/ф БВЦ «Федор Шмаков. Фрагменты…» (1998, реж. В. Аслюк).

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Члены КПСС
Персоналии:Минский драматический театр им. М. Горького
Персоналии:Витебский театр им. Якуба Коласа
Почётные граждане Витебска
Делегаты XXV съезда КПСС
Похороненные на Мазуринском кладбище